Цурцумія () — грузинське прізвище.

Відомі носії:
 Цурцумія Георгій Олександрович ( 1980) — грузинський та казахський борець греко-римського стилю, бронзовий призер чемпіонату світу, срібний призер та п'ятиразовий чемпіон Азії, чемпіон Азійських ігор, володар Кубку світу, срібний призер Олімпійських ігор.
 Лела Цурцумія ( 1969) — радянська та грузинська співачка й акторка.
 Нугзарі Цурцумія ( 1997) — грузинський борець греко-римського стилю, чемпіон та бронзовий призер чемпіонатів світу, дворазовий бронзовий призер чемпіонатів Європи.
 Цурцумія Олександр Пехувич (1908—1941) — радянський військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.

Грузинські прізвища